Théophile-Adolphe Manoury (1846-1909), baryton français ;
 Philippe Manoury (1952-), compositeur français de musique contemporaine.
 Pierre Manoury (1728-1814) vulgarisateur français du jeu de dames à l'origine de la notation actuelle.
 Le coup Manoury, combinaison du jeu de dames portant son nom.
 Le gambit Manoury, gambit du jeu de dames.